Натуральне число 1623
 1623 рік до нашої ери
 1623 рік нашої ери